Twinkle (software), een op Qt-gebaseerd VoIP-programma voor Linux
Twinkle (zangeres), een Britse popzangeres uit de jaren zestig
Twinkle (strip), een Britse strip, uitgebracht van 1968 tot en met 1999
Twinkle (ecommerce), een online tijdschrift voor webwinkeliers
Twinkle (album), een muziekalbum van de Zuid-Koreaanse meidengroep Girls' Generation

Zie ook
Twinkle Flashcards; een flitskaart-programma voor Palm OS